Ю́рий Миха́йлович Соколо́в (9 октября 1929 года, Москва, СССР — 8 июля 2008 года, Москва, Россия) — советский футболист.

Карьера 
Воспитанник юношеской команды московского завода «Красный Пролетарий». За свою карьеру выступал в советских командах ВМС, «Спартак» (Калинин), «Спартак» (Москва), «Торпедо» (Москва), Авангард (Харьков). По завершении карьеры игрока был тренером «Торпедо-клубная» (Москва).

Достижения 
 Чемпион СССР: 1956
 Серебряный призёр чемпионата СССР: 1955, 1957
 Финалист Кубка СССР: 1958

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте spartak.com
 Профиль на сайте fanat1k.ru
 Профиль на сайте spartakmoskva.ru
 Профиль на сайте rus-spartak.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК ВМС Москва
Игроки ФК «Спартак» Калинин
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Торпедо» Москва
Игроки ФК «Металлист»